Název Dřínov nese několik míst: 

1) Dřínov (okres Kladno) – obec asi 5 km západně od Slaného v okrese Kladno
2) Dřínov (okres Kroměříž) – obec asi 12 km západně od Kroměříže v okrese Kroměříž
 Dřínov (zámek) –  zámek v okrese Kroměříž
3) Dřínov (okres Mělník) – obec asi 8 km severovýchodně od Kralup nad Vltavou v okrese Mělník
 Dřínov (Most) – obec (něm. Bartelsdorf, katastrální území Dřínov u Komořan) zaniklá v roce 1976 zaniklá, 11 km severovýchodně od Chomutova, po roce 1960 převedena do okresu Most, dnes je území součástí města Most
 Dřínovský vrch – vrch (246,7 m) s přírodní rezervací Dřínovská stráň u obce Dřínov v okrese Mělník
 Dřínov (vodní nádrž) – vodní nádrž zaniklá v roce 1981 v okrese Most na řece Bílině